Maksim Siergiejewicz Cwietkow (rus. Максим Сергеевич Цветков; ur. 2 stycznia 1992 w Babajewie) – rosyjski biathlonista, brązowy medalista olimpijski, mistrz świata, pięciokrotny mistrz świata juniorów w biathlonie, ośmiokrotny medalista mistrzostw Europy

Kariera 
Pierwsze sukcesy w karierze osiągnął w 2011 roku, kiedy podczas mistrzostw świata juniorów w Novym Měscie zdobył złote medale w sprincie, biegu pościgowym i sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Kontiolahti zwyciężył w sprincie i biegu pościgowym, a w sztafecie był tym razem trzeci. Ponadto na mistrzostwach świata juniorów w Obertilliach w 2013 roku zajął drugie miejsce w biegu pościgowym oraz trzecie w sprincie i sztafecie.

W Pucharze Świata zadebiutował 28 lutego 2013 roku w Oslo, kiedy zajął ósme miejsce w sprincie. Tym samym już w debiucie zdobył pierwsze punkty. Na podium indywidualnych zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 22 stycznia 2016 roku w Anterselvie, kończąc rywalizację w sprincie na drugiej pozycji. W zawodach tych rozdzielił Niemca Simona Schemppa i Tarjei Bø z Norwegii. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2016/2017, kiedy zajął 19. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Na mistrzostwach świata w Hochfilzen w 2017 roku wspólnie z Aleksiejem Wołkowem, Antonem Babikowem i Antonem Szypulinem zdobył złoty medal w sztafecie. W konkurencjach indywidualnych plasował się na 69. pozycji w sprincie i 26. w biegu masowym. Podczas rozgrywanych rok wcześniej mistrzostw świata w Oslo zajął 42. miejsce w sprincie, 43. w biegu pościgowym i szóste miejsce w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium – chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy biathloniści
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Urodzeni w 1992